Ратко Крыстев Янев (; 30 марта 1939, Сандански, Царство Болгария — 31 декабря 2019, Белград) — северомакедонский и сербский физик-ядерщик, академик Македонской академии наук и искусств, дипломат (1988—2000). Являлся членом Македонской академии наук и искусств ().

С 1988 года представлял Югославию, а затем Сербию в МАГАТЭ.

Янев Ратко считается самым выдающимся македонским ученым.

Монографии 
 Atomic_and_plasma_material_interaction
 Collision Processes of Hydrocarbon Species in Hydrogen Plasmas
 Physics_of_highly_charged_ions
 Atomic_and_molecular_processes_in_fusion

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница МАНУ

Учёные Сербии
Выпускники электротехнического факультета Белградского университета
Преподаватели Белградского университета
Лауреаты премии Гумбольдта
Члены Македонской академии наук и искусств